Carpignano Sesia — comuna da província de Novara, região Piemonte
 Carpignano Salentino — comuna da província de Lecce, regiao Púglia
 Cura Carpignano — comuna da província de Pavia, região Lombardia

Desambiguações de topônimos